Максимилијан Александар Фридрих Вилхелм, маркгроф од Бадена (; 10. јул 1867 – 6. новембар 1929) је био немачки принц и политичар. Био је наследник Великог војводства Баден и у октобру и новембру 1918. године кратко је био канцелар Немачког царства. Тражио је мир у немачко име на крају Првог светског рата на основу Четрнаест тачака америчког председника Вудроа Вилсона, што је обухватало преображај државе у парламентарни систем и абдикацију цара Вилхелма II.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1867.
Умрли 1929.
Канцелари Немачке
Немачки политичари